A San Domenico emlékoszlop a San Domenico téren áll, Nápolyban. Nevét a domonkosrend megalapítójáról, Szent Domokosról kapta. Az 1656-os pestisjárvány emlékére emelték, tervezője Cosimo Fanzago volt. Az oszlopot 1737-re fejezte be Domenico Antonio Vaccaro, VII. Károly első nápolyi Bourbon király uralkodása alatt.

Források
http://www.inaples.it
http://www.danpiz.net/napoli/monumenti/Monumenti.htm

Nápoly történelmi központja
Nápoly 18. századi építményei
Olaszországi emlékművek